Гвардійська селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Гвардійська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Гвардійська селищна рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район